Футбольна ліга в сезоні 1981/82 — 83-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 22 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став «Ліверпуль», це вже 13-ий трофей ліверпульців.

Перший дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Другий дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Третій дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Четвертий дивізіон Футбольної ліги  

Результати

Примітки

Посилання 
 rsssf.com 

Футбольна ліга
Англія
Англія